«Снегири и драконы» — седьмой студийный альбом российской рок-группы «Элизиум», выпущенный лейблом «Студия Союз» 18 сентября 2014 года. Группа позиционирует его как девятый альбом, учитывая музыкальные релизы Greatest Hits и Cover Day. В записи альбома приняли участие три вокалистки: бывшие участницы «Элизиума» Ксения Сидорина и Римма Черникевич, а также Лусинэ Геворкян, вокалистка групп Tracktor Bowling и Louna.

Первая песня с альбома, «Когда мы были младше», была выпущена группой «Элизиум» в интернете 6 декабря 2013 года. В отличие от предыдущего альбома «Зло умрёт», релиз которого состоялся бесплатно в цифровом формате без звукозаписывающего лейбла, запись CD «Снегири и драконы» была осуществлена «Элизиумом» при финансовой поддержке слушателей через краудфандинг-сервис Planeta.ru.

История записи

Подготовка 
Первой новостью о планируемом седьмом альбоме группа «Элизиум» поделилась, записав новую песню «Когда мы были младше», премьера которой состоялась в хит-параде «Чартова дюжина» 6 декабря 2013 года. «Это первая ласточка к нашему будущему авторскому альбому. Эта песня про нашу молодость, про наше лихое советское детство, про свиданки с девчонками, про первые победы и поражения на любовном фронте» (Александр Телехов, вокалист группы). В этом же месяце «Элизиум» исполнил новую песню на концерте в Москве. В феврале 2014 года «Элизиум» объявил, что у его музыкантов набралось достаточно материала, чтобы записать новый студийный альбом, который группа охарактеризовала как «волшебный» и «драйвовый».

Краудфандинг-акция 
С момента выхода альбома 13 2008 года группа «Элизиум» более не выпускала музыкальные релизы на CD, предпочитая презентовать их для бесплатной загрузки в интернете. Группа объясняла это тем, что ситуация в России даёт возможность музыкантам зарабатывать деньги только на концертах: «От продаж пластинок прибыль получает разве что Стас Михайлов». Чтобы организовать процесс записи седьмого альбома — оплатить аренду студии, работу звукорежиссёров и технического персонала, — «Элизиум» обратился к своим слушателям с просьбой оказать финансовую поддержку при помощи краудфандинг-сервиса Planeta.ru. Всем желающим оказать поддержку было доступно приобрести акции по цене от 300 до 50 000 рублей; в зависимости от цены, акционеры получат различные поощрения от «Элизиума» — CD с новым альбомом, коллекцию музыкальных релизов группы на CD с автографами музыкантов, приглашения на закрытое слушание альбома, репетицию «Элизиума» и презентацию альбома, мастер-класс с барабанщиком Алексеем Кузнецовым, годовой и бессрочный абонемент на посещение концертов. Акция была запущена с 19 февраля по 28 сентября. Целью проекта было собрать 300 000 рублей; уже 200 000 рублей оказалось собрано в начале марта.

В августе «Элизиум» сообщил название нового альбома — «Снегири и драконы», опубликовав вместе с этим обложку и строчки одной из новых песен. Кроме того, группа сообщила, что благодаря финансовой поддержке слушателей (которая к концу августа составляла уже 444 444 рублей) в новый альбом будет включено 15 композиций вместо 11—13-и планируемых ранее. Последнюю песню под названием «Инопланетяне» группа записала в конце месяца. Сведение и запись альбома завершились 17 сентября.

Выпуск и презентация 
В преддверии выхода альбома «Снегири и драконы», 14 сентября 2014 года «Элизиум» организовал его закрытое прослушивание всем людям, купившим акции на Planeta.ru за 2000 рублей. В ходе этого мероприятия, которое было проведено в одном из московских клубов, слушатели не только первыми ознакомились с новым альбомом, но и получили возможность пообщаться с музыкантами и посмотреть секретное видео об «Элизиуме», которое группа записала в 2005 году и не выставила на обозрение публике ввиду его «крайне нецензурного содержания».

Альбом «Снегири и драконы» был выпущен 18 сентября 2014 года в Интернете, доступный для бесплатной загрузки с официальных ресурсов группы «Элизиум» и для покупки через iTunes. За день до выхода, большинство акционеров Planeta.ru персонально получили ссылку на цифровой экземпляр альбома с благодарностью группы за поддержку. Презентация альбома прошла в трёх городах. 25 сентября группа «Элизиум» выступила в клубе «ГлавClub» в Санкт-Петербурге, 26 сентября — в московском «ГлавClub», 27 сентября состоялась презентация в Рязани, в клубе «Планетарий». Мультипортал KM.RU провёл розыгрыш билетов на концерт в честь московской презентации за три дня до неё; бесплатные билеты должны были получить люди, первыми ответившие на три вопроса, связанных с группой «Элизиум».

В поддержку нового альбома «Элизиум» организовала концертный тур с 14 по 28 ноября, проходящий по городам Ярославль, Владимир, Ижевск, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, Киров и Нижний Новгород.

Список композиций 
Музыка — Дмитрий Кузнецов, Сергей Сухонин, Егор Баранов, Кирилл Крылов.
Слова — Дмитрий Кузнецов, Михаил Макарычев, Сергей Сухонин, Егор Баранов, Кирилл Крылов.

Участники записи 
Исполнители

Александр Телехов — вокал, бэк-вокал;
Дмитрий Кузнецов — бас-гитара;
Кирилл Крылов — гитара;
Егор Баранов — клавишные, виолончель, бэк-вокал;
Дмитрий Сотников — труба;
Алексей Кузнецов — ударные.

Сессионные участники

Рамиль Галимзянов — тромбон;
Лусинэ Геворкян — вокал (трек 2);
Римма Черникевич — вокал (треки 11, 13);
Ксения Сидорина — вокал (трек 14).

Производство

Запись — С. Мишанькин, А. Кузнецов;
Сведение — С. Мишанькин;
Продюсирование — Д. Кузнецов, С. Мишанькин;
Художественное оформление — Е. Алтухова.

Видеоклипы 

 «Всё и ничего...». На песню был снят видеоклип под режиссурой Владимира Родионова, музыканта группы «Ульи»  (производства «У-Студии», 2014). Клип был выпущен 23 сентября 2014 года и представляет собой видеоряд из «исполняющих» песню музыкантов различных рок-коллективов — «Ляпис Трубецкой», Louna, «Тараканы!», Anacondaz, Distemper, #####, «Ульи», «Шлюз», Monroe, «Блондинка КсЮ», «Приключения Электроников».
 «Снегири и драконы». Видео на заглавную песню альбома появилось 11 ноября 2014 года. В качестве видеоряда клипа была использована запись концерта «Элизиума».
 «100 % хит». Выпущено 2 октября 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на сайте Planeta.ru
 Официальное сообщество группы «Элизиум» в социальной сети «ВКонтакте»

Альбомы группы «Элизиум»
Альбомы лейбла «Студия Союз»